Iwan Andrzejewicz Chowański (zm. 1621)
 Iwan Andrzejewicz Chowański (zm. 1682)